Гардабанский район ( район Гардабани)  ( gardabnis municipʼalitʼetʼi) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Квемо-Картли. Находится на юге Грузии, на территории исторических областей Нижняя Картлия. Административный центр — Гардабани.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 81 280 тыс. жителей, на 1 января 2014 года — 100,1 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 114 348 чел. По оценке на 1 января 2008 года — 95,4 тыс. чел., на 1 января 2010 года — 97,6 тыс. чел.

Большинство (чуть более половины) населения муниципалитета составляют грузины  — 53,2 %

Основная часть первого по численности национального меньшинства муниципалитета — азербайджанцев (43,7 % или 50,0 тыс. чел., 2002 г.) — проживает, составляя абсолютное большинство (81-99 %) населения, в 15 сёлах муниципалитета, в частности, в сёлах к югу от города Гардабани (Назарло, Кесало, Вахтангиси) и к востоку (Джандари), а также в сёлах между городами Рустави и Гардабани (к северу от последнего: Калинино, Амбартафа, Ахалшени, Бирлики, Тазакенди), к северо-западу от Рустави (Агтакля, Каратакля, Гараджалар или Караджалари), к востоку от Тбилиси (Муганло) и на юго-восточной окраине столицы (Поничала). Также большую долю населения азербайджанцы составляют в городе Гардабани (более 50 %) и в меньшинстве в других населённых пунктах.

Административное деление

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 53 населённых пункта, в том числе 1 город, 2 посёлка ( — даба) и 50 сёл:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципалитеты Грузии
Гардабанский муниципалитет